See You in the Next Life — сборник британской альтернативной рок-группы Suede, выпущенный группой в 2004 году для своего фан-клуба.

Об альбоме
See You in the Next Life был выпущен тиражом всего 2000 копий, в него вошли в основном демоверсии и ремиксы выпущенных ранее песен. «Elaine Paige» — версия песни «Another No One», бисайда из сингла «Trash» (1996 г.), а «La Puissance» — концертная версия песни «The Power» из альбома Dog Man Star, спетая на французском языке.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Suede
Сборники 2004 года
Сборники на английском языке